Баррем:

 Баррем — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Баррем — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.

См. также 
 Барремский ярус